Blink bezeichnet
 Blink-182, eine amerikanische Punk-Rock Band
 Blink (Band), eine irische Musikgruppe
 Blink (Film), einen Film von Michael Apted
 den Originaltitel der Folge Nicht blinzeln der britischen Fernsehserie Doctor Who
 eine Leuchtfeuerkennung mit kürzerer Lichterscheinung als die Unterbrechung und einer Blinkdauer von mindestens zwei Sekunden
 Blink (See), ein unter Naturschutz stehender See an der Nenneper Fleuth zwischen Issum-Oermten und Kamp-Lintfort-Hoerstgen
 Blink (Software), eine HTML-Rendering-Engine
 Flurbezeichnung für höher gelegenen, grasbewachsenen Platz; Großer Blink und Kleiner Blink sind Straßennamen in Bremerhaven-Lehe, siehe Wohnviertel der Amerikanischen Streitkräfte in Bremerhaven#Blink

Blink ist der Familienname von
 Rogier Blink (* 1982), niederländischer Ruderer